Nationale Zentraluniversität bezeichnet:

 Nationale Zentraluniversität (Festlandchina), ehemalige Universität in Nanjing bzw. zeitweise in der Kriegshauptstadt Chongqing
 Nationale Zentraluniversität (Taiwan), die Neugründung der Universität in der Republik China (Taiwan) (seit 1962)